Ранчо ла Тихера има више значења:

 Ранчо ла Тихера (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Тихера (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Тихера (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику